Гудцовце () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1467 года.

География 
Село расположено в юго-восточной части края, в южной части Низких Бескид, в долине реки Ондавки, при автодороге . Абсолютная высота — 135 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 5,86 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Гудцовце составляла 424 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии